Tertia kan syfta på:

 Tertia – ett mått inom typografin: 16 punkter
 Tertia (scenartist) (död under första århundradet f.Kr.), antik romersk skådespelerska och dansös

Se även 
 Tercio